WHG steht als Abkürzung für:

 Wasserhaushaltsgesetz, bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Leverkusen
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied
 Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa
 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München
 Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in Sankt Goarshausen

WHG